Floss nebo Floß (německy vor, prám) může znamenat:

místní název
 Floss (obec) v Bavorsku

příjmení osob
 Karel Floss (* 1926), český filozof a politik, bratr Pavel Floss
 Pavel Floss (* 1940), český filozof, komeniolog, bratr Karel Floss